Effizienz, effizient oder Zeiteinsparung steht für:
 Effizienz (Informatik), Sparsamkeit eines Algorithmus
 Effizienz (Statistik), Kriterium für die Qualität eines Schätzers
 Wirtschaftlichkeit, Kosten-Nutzen-Relation oder rationeller Umgang mit knappen Ressourcen
 Verhältnis zwischen Nutzenergie und energetischem Aufwand, siehe Wirkungsgrad
 optimale Verwendung von Produktionsfaktoren, siehe Pareto-Effizienz

Siehe auch:
 Ausbeute (Begriffsklärung)
 Energieeffizienz (Maß für den Energieaufwand)
 
 Effektivität (Maß für Wirksamkeit), siehe insbesondere Wirtschaftlichkeit#Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz
 Wirksamkeit (Begriffsklärung)
 Markteffizienzhypothese